Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 20 и 21 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 30 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 263–286   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000